HMS Svensksund var två olika kanonbåtar i svenska flottan:

HMS Svensksund (1856), sjösatt 1856
HMS Svensksund (1891), sjösatt 1891